Higher ("più (in) alto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica

Singoli 
Higher – singolo dei Gotthard del 1994, dall'album Dial Hard
Higher – singolo dei Creed del 1999, dall'album Human Clay
Higher – singolo delle The Saturdays del 2010
Higher – singolo di Taio Cruz del 2010, estratto dall'album Rokstarr
Higher – singolo dei Sigma del 2015, dall'album Life
Higher – singolo di DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend del 2019
Higher – singolo dei Clean Bandit del 2021
Higher – singolo di Michael Bublé del 2022, estratto dall'album Higher

Album 
Higher – album di Voodoo Child del 1995
Higher – album degli Harem Scarem del 2003
Higher – album di Ala del 2007
Higher – album di Roch Voisine del 2002
Higher – album di Regina Belle del 2012
Higher – album di Michael Bublé del 2022

Gruppi 
The Higher – gruppo musicale statunitense